Министърът на правосъдието на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт (кабинета) и ръководи и координира изработването на закони и други законови актове свързани със съдебната система, дава становища по законопроекти изработени от други органи на изпълнителната власт. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Министри 
Списъкът на министрите на правосъдието е подреден по ред на правителство.

Министър на правосъдието (1879–1997)

Министър на правосъдието и правната евроинтеграция (1997–1999)

Министър на правосъдието (1999–понастоящем)

Вижте също 
 Министерство на правосъдието на България

Литература 
 
 

Правосъдие